Martin Wagner 

Martin von Wagner, tysk målare
Martin Wagner (arkitekt) (1885–1957), tysk arkitekt
Martin Wagner (fotbollsspelare) (f. 1968), tysk fotbollsspelare